Herons Basket Montecatini è una squadra di pallacanestro maschile di Montecatini Terme.
MTVB è l'acronimo di Montecatini Terme Valdinievole Basket.

Storia

La nascita di un nuovo progetto 

La storia del Montecatini Terme Valdinievole Basket è breve ma intensa. Il club vede la luce l’11 giugno 2021 ed ha come soci fondatori i montecatinesi Joe Borghetti, Filippo Laico, Andrea Luchi, Gianluca Meucci, Lorenzo Rattazzi, Stefano Severi e Davide Zinanni. Alla presidenza viene scelto Luchi, manager con esperienza di altissimo livello europeo, Severi è il suo vice mentre Meucci completa il CdA come consigliere. La squadra prende il nome Herons, Aironi in inglese, che sono il simbolo non solo di Montecatini ma dell’intera Valdinievole. I colori sociali sono il rosso ed il blu, identificativi della pallacanestro locale da oltre 70 anni, con il Montecatini Sporting Club che ottenne risultati incredibili, facendo diventare Montecatini una cittadina da ben 14 anni in Serie A di basket a cavallo degli anni ’90.

Il sodalizio si dota di un proprio "Codice Etico", che ogni componente deve rispettare ed in cui si sancisce un impegno deciso su sostenibilità, inclusione, fair play, salute e benessere di atleti e tesserati.
La prima mossa, che si dimostrerà decisiva, è l’ingaggio del quotato allenatore Federico Barsotti, altra espressione del territorio, ma da anni lanciato ai vertici della Serie B. Pietra miliare del progetto, Barsotti dà smalto e credibilità allo stesso, accettando l’incarico senza certezze sulla categoria, questo dà ancora maggiore forza all’iniziativa.
Il 4 agosto 2021 il Consiglio Regionale Toscano, a cui è stato illustrato il progetto e valutata la compagine sociale, ratifica l’ammissione diretta di MTVB al campionato di Serie C Gold. Il 3 ottobre gli Herons debuttano vittoriosamente in campionato contro Valdisieve, facendo registrare il tutto esaurito ma si gioca al PalaPertini di Ponte Buggianese per l’indisponibilità del PalaTerme, la casa dei rossoblù.

La stagione 2021-2022 
Gli Herons restano in testa tutto il campionato, chiudendo la stagione regolare al primissimo posto assoluto, con un bilancio di 28 vittorie su 30 incontri. Il gruppo è più forte anche del Covid che a gennaio flagella praticamente l’intera squadra, costringendo a rimandare diverse partite. Dopo ben 42 giorni senza gare i termali tornano in campo e sono chiamati ad un tour de force pazzesco per recuperare i turni saltati, però questo non crea inciampi. Per il rush finale gli Herons piazzano un incredibile colpo di mercato, assicurandosi il centro croato di 212 cm di altezza Matej Radunic, un vero crack per la categoria ed esperto di promozioni.
La formula del campionato concede alla prima classificata solo il vantaggio del fattore campo, occorre vincere i playoff per essere promossi. Percorso netto nei quarti con la Virtus Siena ed in semifinale con Castelfiorentino. La Serie B verrà assegnata nella stracittadina con la Gema Montecatini, al meglio delle 5 sfide. Regna un equilibrio spaventoso e per assegnare la promozione occorre la quinta e decisiva partita. Gli Herons sono costretti a giocare a San Miniato perché il PalaTerme è impegnato. Ironia della sorte proprio l’11 giugno, il primo “compleanno” degli Aironi, evidentemente una data magica. Il successo per 77 a 69 manda in estasi i mille tifosi al seguito. Alla fine gli uomini di Barsotti chiudono un’annata straordinaria con 34 vittorie sulle 39 partite disputate.

Ambassador del Progetto
Mario Boni, unico atleta nella storia della pallacanestro italiana ad avere abbattuto il muro dei 20.000 punti, per 11 stagioni protagonista assoluto del Montecatini Sporting Club con 8.742 punti realizzati e 4 promozioni conquistate sul campo (dalla B alla B1 nel 1985-86, dalla B1 alla A2 nel 1986-87 e dalla A2 alla A1 due volte, nel 1988-89 e nel 1991-92) oltre al titolo di capocannoniere in A1 a 30,5 punti di media del 1994, è Ambassador del progetto MTVB Herons Basket.

Colori e simboli 
Ha come colori sociali il rosso ed il blu, come da tradizione nella pallacanestro montecatinese, sin dalla nascita del glorioso Montecatini Sporting Club, nel 1949. Il simbolo è il disegno di un airone (Herons appunto, in lingua inglese) che è l'emblema di tutta l'area della Valdinievole (oltreché della città di Montecatini Terme) che comprende 11 comuni e circa 120.000 abitanti.

Carta dei Valori - Codice Etico 
Dalla costituzione, con riferimento anche nello Statuto, il Club si è dotato di un documento definito “Carta dei Valori–Codice Etico”. Lo stesso dichiara le priorità e le convinzioni che guidano l’azione della società e definisce le norme morali e sociali alle quali amministratori, tesserati, collaboratori, consulenti, fornitori e partner del Club si impegnano a conformarsi, identificando e valorizzando i propri principi di riferimento e definendo le modalità per perseguirli e rispettarli. Con un particolare focus sulla sostenibilità, l’inclusione, il fair play e la salute ed il benessere di atleti e tesserati.

Campo di gara 
Gli Herons Basket Montecatini giocano le loro partite interne al PalaTerme di Montecatini, impianto polivalente inaugurato nel 1991 e dotato di  posti a sedere, anche se con le attuali normative la capienza al momento è ridotta a circa 2.700 posti.

Organigramma societario 
 Presidente: Andrea Luchi
 Vice presidente: Stefano Severi 
 Club Manager: Ambra Baldi
 Team Manager: Luca Iozzelli
 Segreteria: Matteo Guinicelli
 Marketing: Gianluca Meucci
 Comunicazione: Filippo Laico

Roster 2022-2023 
Aggiornato al 31 gennaio 2023.

Staff tecnico 
 Capo allenatore: Federico Barsotti
 Assistenti: Gabriele Carlotti,Filippo Barra 
 Preparatore atletico: Matteo Finizzola 
 Responsabile Arbitri: Antonio Celli
 Responsabile Campo: Matteo Guinicelli

Staff medico 
 Medico Sociale: Giacomo Taddei
 Consulente Sanitario: Valerio Zucconi 
 Consulente Ortopedico: Lorenzo Sensi 
 Fisioterapisti: Andrea Bolchi, Fabio Fidi
 Osteopata: Matteo Finizzola

Società di pallacanestro italiane